

Sigle 
 Direct Rendering Infrastructure – interfaccia usata in X Window System
 Dirty Rotten Imbeciles – gruppo musicale statunitense
 Department of Research and Innovation

Aeronautica 
 Albatros Dr.I – velivolo della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 dri – codice ISO 639-3 della lingua c'lela